Funmilayo Ransome-Kuti – politica e accademica nigeriana
 Olufela Olusegun Oludotun Ransome-Kuti, conosciuto come Fela Kuti – rivoluzionario, musicista e attivista per i diritti umani nigeriano